Choreg – wyznaczony przez archonta obywatel greckiej polis, który miał za zadanie dobrać chór mający występować w widowiskach teatralnych lub muzycznych, finansować jego przygotowanie oraz wyposażyć w kostiumy.

Teatr starożytnej Grecji